Il singolare del torneo di tennis Challenger Salinas 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan Pablo Brzezicki che ha battuto in finale Marcos Daniel 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Fernando Vicente (primo turno)
 Thiago Alves (quarti di finale)
 Ricardo Mello (primo turno)
 Oliver Marach (primo turno)

 Marcos Daniel (finale)
 Paolo Lorenzi (semifinali)
 Nathan Healey (semifinali)
 Benedikt Dorsch (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 2007